Volker Münz ist der Name folgender Personen: 

*Volker Münz (Fußballspieler) (* 1944), deutscher Fußballspieler
Volker Münz (Politiker) (* 1964), deutscher Ökonom und Politiker (AfD)